Малафе́ев — русская фамилия. Происходит от русской обиходной формы Малафей канонического мужского личного имени Малахия. Известные носители:
 Малафеев, Александр Степанович (1935—2010) — советский государственный деятель, председатель Пермского облисполкома (1979—1984).
 Малафеев, Вячеслав Александрович (род. 1979) — российский футболист; бизнесмен.
 Малафеев, Константин Андреевич  (1928—1999) — советский и российский историк.

См. также

Примечания